Појам Вернон може да се односи на:
Вернон (Алабама), град у САД у држави Алабама
Вернон (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
Вернон (Тексас), град у САД у држави Тексас
Вернон (Ер), град у Француској